Gajić oder Gajič ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Gajić (* 1974), serbischer Comicautor
 Daniela Nuțu-Gajić (* 1957), rumänisch-australische Schachspielerin und -trainerin
 Dragan Gajič (* 1984), slowenischer Handballspieler
 Jelena Gajić (* 1997), bosnische Leichtathletin
 Maja Gajić (* 1997), serbische Hürdenläuferin
 Marko Gajić (* 1997), slowenischer Fußballspieler

 Olivera Gajic, serbische Kostümbildnerin